Владимир Шнитников:
 Шнитников, Владимир Вячеславович (1913—1996) — советский архитектор.
 Шнитников, Владимир Николаевич (1873—1957) — зоолог, зоогеограф, географ, профессор, заслуженный деятель науки  РСФСР.